IV rama komunikacyjna – nieoficjalne określenie planowanej, dwujezdniowej północno–wschodniej obwodnicy Poznania.

Zobacz też 
 I rama komunikacyjna
 II rama komunikacyjna
 III rama komunikacyjna

Przypisy 

Obwodnice Poznania